Tyler Smith detto Telle (n. 1986) – cantante, musicista e cantautore statunitense
 Tyler Harrison Smith (n. 1980) – cestista statunitense
 David Tyler Smith (n. 1986) – cestista statunitense
 Tyler Smith (n. 2001) – giocatore di football americano statunitense